Des Arc est le nom de plusieurs lieux

Aux États-Unis 
 Des Arc (Arkansas)
 Des Arc (Missouri)

Au Canada 
 Lac des Arcs en Alberta